Tambillos bezeichnet die folgenden geographischen Orte:

 Tambillos (Cochinoca), Ort im Departamento Cochinoca, Provinz Jujuy, Argentinien
 Los Tambillos, Ort im Departamento Coronel Felipe Varela, Argentinien
 Tambillos (Ckochas), Ort im Municipio Ckochas, Departamento Potosí, Bolivien
 Tambillos (Sopachuy), Ort im Municipio Sopachuy, Departamento Chuquisaca, Bolivien
 Tambillos (Elqui), Ort in der Provincia de Elqui, Región de Coquimbo, Chile
 Río Tambillos (Peru), Fluss im Distrikt Huaytará, Region Huancavelica, Peru
 Cerro Tambillos, Berg im Distrikt Santo Tomás, Region Cajamarca, Peru